GP2 sezona 2008 se je začela 14. aprila 2008 na španskem dirkališču Circuit de Catalunya in končala 14. septembra 2008 na italijanskem dirkališču Autodromo Nazionale Monza. Naslov prvaka je osvojil Italijan Giorgio Pantano.

Dirkači in moštva

Koledar dirk

Rezultati 
Legenda, odebeljen rezultat pomeni najboljši štartni položaj (2 točki), * pa najhitrejši krog (1 točka)

Dirkači

Moštva 

2008
2008 v športu